de ("grote") Sint-Eusebiuskerk, de voornaamste middeleeuwse kerk van Arnhem
 de Kleine Eusebiuskerk, rooms-katholieke kerk in Arnhem, gebouwd in 1864-1865, gesloopt in 1990